Ayers är ett engelskt efternamn, som också ingår i geografiska namn i engelsktalande områden.

Personer med efternamnet Ayers
 Bill Ayers (född 1944), amerikansk vänsterradikal aktivist
 Henry Ayers (1821–1897), australisk politiker
 Kevin Ayers (1944–2013), brittisk sångare, låtskrivare och basist
Roy Ayers (fördd 1940), amerikansk musiker
 Roy E. Ayers (1882–1955), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant och guvernör för Montana
Theodore Thomas Ayers, auktor
Tina J. Ayers, biolog

 Ayers (auktor) – auktorsbeteckningar vid biologisk namngivning

Geografi

Australien
 Ayers Range, område vid gränsen mellan Northern Territory och South Australia
 Ayers Rock, klippformation och världsav i Northern Territory, nyare namn Uluru
 Ayers Rock Airport
 Ayers Rock National Park, nyare namn Uluru-Kata Tjuta nationalpark

Kanada
 Ayer's Cliff, kommun i Québec
 Barrage Ayers, dammbyggnad i Québec

Se även
 Ayers Brook, flera vattendrag i Kanada och USA

Efternamnsförgreningssidor
Engelska efternamn